Balde est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Balde est un prénom épicène désuet.

Balde est aussi un patronyme.

Saint(e)(s) chrétien(ne)(s) 
 Balde (fin du ), ou Balda, troisième abbesse de l'abbaye de Jouarre, au diocèse de Meaux en Brie ; fêtée le 9 décembre.

Personnalités portant ce prénom 
 Balde de Ubaldis (°1324 - +1400), dit simplement Balde, jurisconsulte italien.

Personnalités portant ce patronyme 
 Alejandro Balde (2003-), footballeur espagnol ;
 Bernardin Balde (1553-1617), nom francisé de l'humaniste italien de la Renaissance Bernardino Baldi ;
 Jakob Balde (1603-1668), jésuite et poète allemand ;
 Jean Balde (1885-1938), écrivain français (pseudonyme d'une femme écrivain dont le vrai nom est Jeanne Marie Bernarde Alleman) ;
 Seydina Balde (1976-), en fait Baldé, karatéka et cascadeur français.

Références

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme